Es lebe der Tod steht für:

 Nachtschicht – Es lebe der Tod, deutscher Fernsehfilm von Lars Becker (2018)
 Tatort: Es lebe der Tod, deutscher Fernsehfilm von Sebastian Marka (2016)